O Gritu di Póvu ou Grito Povo é um clube multidesportivo sediado na Ribeira do Ilhéu, no norte da ilha do Fogo em Cabo Verde. Possui modalidades como futebol e basquete.

O clube foi fundado em 28 de outubro de 1978. e é o primeiro clube da norte da ilha.

Futebol

Classificações regionais

Ligação externa 
 Grito Povo - Sítio oficial

Clubes de futebol de Cabo Verde
Liga Insular do Fogo
Mosteiros (concelho de Cabo Verde)